Pro arte – z łac. 'dla sztuki' 
 Pro Arte – Grupa Pro Arte – warszawska grupa artystyczna (1922-1932), skupiająca głównie malarzy
 Pro Arte et Studio – tytuł czasopisma i nazwa grupy literackiej (od stycznia 1919 – Pro Arte)
 Pro Arte – kwartalnik kulturalno-literacki (od 1996 r.)

Ponadto:
 Pro Arte Ecclesiastica – chór założony w 1977 roku przy Centralnym Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach.